Weißenstein, Weissenstein heißen folgende geographischen Objekte:

Deutschland:

 Weißenstein (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Weißenstein (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weißenstein (Lauterstein), Ortsteil der Stadt Lauterstein im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Weißenstein (Lennestadt), Ortsteil der Stadt Lennestadt im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Weißenstein (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weißenstein (Pforzheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg
 Weißenstein (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Weißenstein (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weißenstein (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
 Weißenstein (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Weißenstein, ein Weiler in der Gemeinde Bösenbrunn, Vogtlandkreis, Sachsen

Österreich:

 Weißenstein (Kärnten), eine Gemeinde in Kärnten
 Weißenstein (Gemeinde Bleiburg),  Katastralgemeinde von Bleiburg, Kärnten
 Weißenstein (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Oberpinzgau, Land Salzburg

Schweiz:

 Weissenstein (Bern), Quartier von Bern
 Weissenstein BE, Weiler in der Gemeinde Meikirch, Kanton Bern
 Weissenstein (Rechthalten), Weiler in der Gemeinde Rechthalten, Kanton Freiburg

historisch:
 Bílý Kámen, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien
 Marijskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Weißenstein, Kreis Königsberg (Samland), Ostpreußen)
 Paide, Stadt und Kirchspiel in Järvamaa, Estland (Weissenstein, in Jerwen)

Baulichkeiten:

 Burg Weißenstein (Wehrda), Burgruine bei Marburg-Wehrda in Hessen
 eine Burgruine des Deutschen Ordens in Paide, Estland
 Ruine Weißenstein (Niederbayern), bei Regen-Weißenstein im Bayerischen Wald in Niederbayern
 Ruine Weißenstein (Steinwald), eine Burgruine im Steinwald in der Oberpfalz, Bayern
 Burg Weißenstein (Kärnten), abgegangene Burg bei Weißenstein (Kärnten)
 Burg Weißenstein (Pforzheim), auch Rabeneck genannte Burgruine im Stadtteil Dillweißenstein der Stadt Pforzheim, Baden-Württemberg
 ein Jagdsitz bei Kassel, Vorgänger des Schlosses Wilhelmshöhe, Hessen, siehe Bergpark Wilhelmshöhe #Geschichte und Bauphasen
 Schloss Weißenstein (Matrei in Osttirol) in Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Schloss Weißenstein (Pommersfelden) in Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Ruine Schloss Weißenstein (Slowenien) bei Veliko Mlačevo, Ortsteil von Grosuplje, Slowenien
 Schloss Weißenstein (Württemberg) bei Weißenstein in Lauterstein, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Gut Weißenstein in Samland, Russland, siehe Mariskoje
 Kloster Weißenstein, ein ehemaliges Augustinerkloster bei Kassel, Hessen
 Maria Weißenstein, ein Kloster in Südtirol
 Alp Weissenstein, Forschungsstation im Albulatal, Graubünden, Schweiz

Berge, Felsen, Gegenden:
 Weissenstein (Jura), 1395 m, im Solothurner Jura
 Weißenstein (Shackleton Range) (> 1000 m) im Pioneers Escarpment der antarktischen Shackleton Range
 Weißenstein (Steinwald), 863 m, Berg im Fichtelgebirge
 Weissenstein (Kobernaußerwald), 683 m, im Kobernaußerwald, Oberösterreich
 Weißenstein (Bayerischer Wald), Berg (681 m) im Landkreis Cham, Bayern
 Weißenstein (Fränkische Schweiz),  Kletterfelsen in der Fränkischen Schweiz
 Weißenstein (Hagen), Kalkfelsen im unteren Lennetal in Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Weißenstein (Fichtelgebirge), 668 m,  bei Stammbach, Bayern
 Alp Weissenstein, Alp im Albulatal, Graubünden

Weißenstein, Weissenstein ist der Name folgender Personen:
 eine Badener Herrenfamilie, siehe Weißenstein (Adelsgeschlecht)
 Albert von Weissenstein  († vor 1484), Dominikaner
 František Weissenstein (1899–1944), tschechischer Opernsänger
 Rudi Weissenstein, eigentlich Shimon Rudolph (1910–1992), israelischer Fotograf

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Mastberg und Weißenstein
 Weissensteiner
 Weißer Stein